или Yakuza Kenzan! — спин-офф серии игр Yakuza, выпущенный эксклюзивно для игровой консоли PlayStation 3 для Японии и Юго-Восточной Азии.

Геимплей

Приключенческий режим 
Геймплей напоминает первые игры серии Yakuza, за исключением нового элемента системы хранения данных, который позволяет получить доступ к неограниченному количеству элементов сохранения.

Режим Боя 

Есть четыре боевых стиля: кулаками, лезвиями, двумя лезвиями и двуручным мечом. Благодаря QTE можно совершать специальные приёмы.

Сюжет 
Действие игры происходит в районе города Киото Гионе, в 1605 году. После поражения от клана Токугава в битве при Сэкигахаре, главный герой — Миямото Мусаси, ушёл в отставку после работы фехтовальщика, чтобы стать скромным ёдзимбой (телохранителем) в районе Гионе.

Через пять лет после битвы, маленькая девочка по имени Харука приходит в Гион, где ищет Кадзуманосукэ Кирю, который очень похож на Миямото. Харука просит Кирю убить самозванца, притворяющегося Миямото Мусаси. В первый раз Кирю отказывается от убийства, но после того, как девочка нанимается в роскошный бордель, чтобы оплатить убийство,  Кирю соглашается.

Саундтрек 

 был выпущен лейбом Wave Master в Японии 6 марта 2008 года. Музыка была написана Хидэнори Сёдзи, Хидэки Сакамотой, Хироёси Катой, Кэйсукэ Ито и Юри Фукудой. Саундтрек состоит из 31 композиции. Дополнительный саундтрек включает в себя две песни в стиле хип-хоп. Песни исполнили Zeebra и Ketsumeishi (позже Zeebra работал над саундтреком игры Yakuza 4).

Озвучивание

Версии и выпуски 
Компания Cropped Heads сотрудничала с Sega по изготовлению футболок, книг и чашек с изображением персонажей из Ryu Ga Gotoku Kenzan!. В марте 2008 года вместе с игрой продавалась монография под названием «Kamutai Magazine».
После 10000 продаж игр компания Sony выпустила бандл, в которой были приставка PlayStation 3 серебряного цвета с драконом и игра Ryu Ga Gotoku Kenzan!.

Оценки и мнения 
Игра получила премию «За выдающиеся достижения» на Japan Game Awards. Известный японский журнал Famitsu поставил оценку в 37 баллов из 40 возможных.

Продажи 
Всего было продано 270 438 копий в Японии, что делает игру одной из самых продаваемых на PlayStation 3. 11 декабря 2008 года состоялся перезапуск игры со статусом «бестселлера».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ryu ga Gotoku Kenzan!
 Ryu ga Gotoku Kenzan! на сайте Sega Retro

Компьютерные игры 2008 года
Серия Yakuza
Игры только для PlayStation 3
Компьютерные игры о феодальной Японии
Компьютерные игры, разработанные Amusement Vision
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры с открытым миром